— польская бронебойно-осколочная винтовочная граната.

История 
Граната GNPO была разработана в 1980е годы и изначально должна была использоваться с новым 5,45-мм автоматом kbk wz. 88 Tantal.

В связи с переходом Польши на стандарты НАТО был разработан новый вариант гранаты (для отстрела из автомата 5,56 mm kbs wz.96 Beryl, имевшего иную конструкцию пламегасителя), выпуск которой был освоен на предприятии «» в городе Нова-Демба.

В 2001 году министерство экономики Польши объявило благодарность заводу «Dezamet S.A.» за разработку и освоение производства гранаты (Wyróżnienie Ministerstwa Gospodarki za granat nasadkowy przeciwpancerny odłamkowy GNPO).

После завершения испытаний, 4 марта 2004 года граната была сертифицирована и разрешена к использованию в вооружённых силах Польши.

Описание 
GNPO предназначена для поражения живой силы, небронированной и легкобронированной техники.

Граната собрана в цилиндрическом корпусе диаметром 40 мм.

Бронепробиваемость гранаты составляет 80 мм гомогенной стали (при угле встречи с целью 0°).

Дальность стрельбы гранатой составляет 240 метров.

Страны-эксплуатанты

Примечания 

Гранаты Польши
Винтовочные гранаты